

Pessoas
Marlene (cantora)
Marlene Costa
Marlene Dietrich
Marlene Favela

Outros
Marlène - uma canção
Marlene (1984)

Desambiguações de antropônimos